Стрижовице могу бити:

 Стрижовице (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република
 Стрижовице (Кромјержиж), насељено мјесто у округу Кромјержиж, Злински крај, Чешка Република
 Стрижовице (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република